Il singolare del torneo di tennis Manchester Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Mike Collins 13-11, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Manchester Open 1974